Chios steht für:

 Chios, griechische Insel
 Chios (Stadt), griechische Stadt
 Chios (Regionalbezirk), Regionalbezirk der griechischen Region Nördliche Ägäis
 Chios (Mythologie), mythischer Namensgeber von Chios

Chios ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolaos Chios († 2012), griechischer Journalist